

Animal 
Caburé-miudinho
Caburé-acanelado
Caburé-da-amazônia
Coruja-buraqueira
Glaucidium mooreorum
Glaucidium brasilianum

Topônimos 
Caburé (Barreirinhas) — uma praia e vilarejo de pescadores em Barreirinhas, no Maranhão, no Brasil
Caboré (bairro) — um bairro de Mata de São João, na Bahia, no Brasil
Caborê — um bairro de Paraty, no Rio de Janeiro, no Brasil

Pessoas 
 Caboré — um jogador de futebol brasileiro
 Caboré (músico) — um músico brasileiro

Outros 
 Prêmio Caboré — prêmio concedido a profissionais, agências e empresários dos segmentos de propaganda e comunicação

Desambiguação